Батрани има више значења:

 Батрани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Батрани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Батрани (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији